Karl Moser (architect), Zwitsers architect.
 Karl Moser (componist), Oostenrijk componist.
 Karl Moser (Zwitsers politicus), Zwitsers liberaal politicus.
 Karl Moser (Oostenrijks politicus), Oostenrijks christendemocratisch politicus.